На футбольном турнире летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне принимают участие 16 мужских команд. Участвуют специальные олимпийские сборные — 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены позже 1 января 1989 года, а также в составе должно быть не менее двух вратарей.

Звёздочкой (*) отмечены игроки, которые родились ранее 1 января 1989 года, а буквой «к» — футболисты, бывшие капитанами во время матчей.

Группа A

Великобритания

ОАЭ

Сенегал

Уругвай

Группа B

Габон

Мексика

Швейцария

Южная Корея

Группа C

Белоруссия

Бразилия

Египет

Новая Зеландия

Группа D

Гондурас

Испания

Марокко

Япония

Примечания

Ссылки 
 Список футболистов на Олимпийских играх 2012 (мужчины) 
 Составы команд на сайте ФИФА 

2012 год в футболе
Составы футбольных команд на Олимпийских играх